25-й выпуск Тура Романдии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам швейцарского региона Романдия. Гонка прошла с 4 по 9 мая 1971 года. Победу одержал итальянский велогонщик Джанни Мотта.

Маршрут 
Гонка состояла из 8 этапов (включая пролог) общей протяженностью 982,3 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт 
Тур Романдии 1971 на FirstCycling

1971 год в велоспорте
Спорт в Швейцарии в 1971 году
Май 1971 года